Crazy (Englisch für „verrückt“) steht für:

 Crazy (Roman), Roman von Benjamin Lebert
 Crazy (Aerosmith-Lied), Lied der US-amerikanischen Band Aerosmith
 Crazy (Gnarls-Barkley-Lied), Lied der US-amerikanischen Band Gnarls Barkley
 Crazy (Lost-Frequencies-und-Zonderling-Lied), Lied von Lost Frequencies und Zonderling
 Crazy (Willie-Nelson-Lied), Lied von Willie Nelson, das durch Patsy Cline bekannt wurde
 Crazy (Seal-Lied), Lied von Seal
 Crazy (1999), niederländische Dokumentation von Heddy Honigmann
 Crazy (Film), Verfilmung des Romans von Benjamin Lebert des Regisseurs Hans-Christian Schmid

Siehe auch:
 Crazie
 Crazy – Discover a Legend
 C.R.A.Z.Y. – Verrücktes Leben
 Crazy – total verrückt
 Crazy – Die Show